Südliche Niederlande (niederländisch Zuidelijke Nederlanden) steht für:
 Südliche Niederlande, die südlichen der Siebzehn Provinzen, siehe Spanische Niederlande und Österreichische Niederlande
 Südniederlande (Zuid-Nederland), die südlichen Provinzen des Landes Niederlande, vor allem die Provinzen Noord-Brabant und Limburg, siehe Landsdeel (Niederlande)
 südniederländische Sprache, siehe belgisches Niederländisch

Siehe auch:
 Niederlande (Begriffsklärung)